La Colonia ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 La Colonia (Mendoza)

in der Dominikanischen Republik:
 La Colonia (Baoruco)

in Mexiko:
 La Colonia (Hidalgo)
 La Colonia (Hidalgo)
 La Colonia (Jalisco)
 La Colonia (México)
 La Colonia (Tamaulipas)

La Colonia oder La colonia steht für:

 La Colonia (Uruguay), uruguayische Zeitung 
 La colonia (Fernsehserie), chilenische Fernsehserie von Hernán Rodríguez Matte (ab 2010) 
 La colonia, Alternativname von Double Team, US-amerikanischer Film von Tsui Hark (1997)